Raiders Tirol je tým amerického fotbalu z Innsbrucku v Rakousku. Raiders Tirol byl založen v roce 1992 a od té doby je jedním z nejdominantnějších rakouských i evropských týmů amerického fotbalu. Vyhrál třikrát titul Eurobowl (2008, 2009 a 2011) a také třikrát CEFL (2017 - 2019). Hraje v Austrian Football League (AFL) a vyhrál osmkrát Austrian Bowl naposledy v roce 2021. V roce 2022 vstoupil Raiders Tirol do Evropské fotbalové ligy (European League of Football - ELF). Raiders Tirol zaměstnává nejvíce trenérů ze všech evropských týmů a má speciální spolupráci s Las Vegas Raiders  (NFL). Klubové barvy jsou černá a stříbrná, a domácí zápasy hrává na Tivoli Stadion Tirol v Innsbrucku.

Historie 
Raiders Tirol byl založen v roce 1992, a do (AFL) postoupil v roce 1998. V domácí lize i v Evropě soupeří hlavně s největším rivalem Vienna Vikings a také s týmy z Německa. 

Raiders Tirol hrál v Eurobowlu (EFL), BIG6 European Football League, Středoevropské fotbalové lize (CEFL) a Evropské fotbalové lize (European League of Football - ELF).

Raiders Tirol také hrává exhibiční zápasy proti univerzitním týmům USA.

Úspěchy 

 Eurobowl
 Vítěz: (3) 2008, 2009, 2011
 Finalista: (2) 2013, 2016
 Středoevropská fotbalová liga
 Vítěz: (3) 2017 - 2019
 Finalista: (1) 2021
 Austrian Bowl 
 Vítěz: (8) 2004, 2006, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021
 Finalista: (9) 2000, 2001, 2005, 2008, 2010, 2012 - 2014, 2017

Organizace 

 Prezident – Elisabeth Swarovski
 Generální ředitel – Claudia Nuener
 Hlavní trenér - Kevin Herron

Kontakty 
Adresa: Stadionstrasse 1b, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Email: office@raiders.at

Telefon: +43 676 39 666 03

Externí odkazy 
https://www.raiders.at/

https://europeanleague.football/members-of-elf/raiders-tirol

https://www.facebook.com/swarcoraiderstirol/
Americký fotbal v Rakousku
Sport v Innsbrucku
Sportovní kluby založené v roce 1992